Línea 111 puede referirse a:

 Línea 111 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 111 de autobuses de Madrid.
 Línea 111 de autobuses de Granada.
 Línea 111 de ómnibus de Montevideo.